Elbi Electric este o companie românească ce se ocupă cu comercializarea de produse și servicii din domeniul electric. 

Firma a fost înființată în 2005.  Activitatea a început oficial în 1996 sub numele „EL-BI România” și comercializa materiale electrice și feronerie. Activitatea era desfășurată în București, pe Bulevardul Dacia. 

În urma importului de produse în colaborare cu EL-BI Turcia, Elbi se extinde în mai multe puncte de lucru și adoptă și activitatea de teren. În 2001 deținea patru magazine de desfacere și două depozite pentru distribuție. În 2005 este construit depozitul central din Șoseaua Alexandriei, Bragadiru, Ilfov. Acesta activează drept sediu central până în 2022.

În momentul actual (2023) Elbi Electric deține 20 de unități teritoriale și 3 divizii operaționale. Are în portofoliu aproximativ 18 000 de produse. Deține aproximativ 300 de angajați și colaboratori.

Cifra de afaceri în 2021 a fost de 301.136.561 lei.

Note

https://www.constructiv.ro/2018/10/dan-ovedenie-elbi-cei-mai-multi-clienti-provin-din-rezidential-si-din-constructii-industriale/

Vezi și

Legături externe
 https://www.zf.ro/companii/distribuitorul-de-produse-electrice-elbi-electric-lighting-a-raportat-vanzari-de-38-mil-euro-la-noua-luni-plus-8-fata-de-2016-16810242
 https://www.elbielectric.ro/

Companii de distribuție din România
Fondări în 2005 în România
 Mărci românești